Denumirea de Ruino se poate referi la:
 Ruino, sat în regiunea Silistra, Bulgaria;
 Ruino, comună în provincia Pavia, Lombardia, Italia.